Ортак () — село в Зерендинском районе Акмолинской области Казахстана. Административный центр Ортакского сельского округа. Код КАТО — 115652100.

География 
Село расположено на северо-востоке района в 82 км на северо-восток от центра района села Зеренда.

Улицы 

 ул. Ардагерлер,
 ул. Батыр,
 ул. Жана,
 ул. Мектеп,
 ул. Орталык.

Ближайшие населённые пункты 

 село Аймак в 13 км на юго-востоке,
 село Жамбыл в 15 км на западе,
 село Терновка в 15 км на севере,
 село Караагаш в 19 км на северо-востоке,
 село Кызылтан в 19 км на юго-западе.

Население 
В 1989 году население села составляло 922 человек (из них казахов 100%).

В 1999 году население села составляло 708 человек (355 мужчин и 353 женщины). По данным переписи 2009 года в селе проживало 485 человек (256 мужчин и 229 женщин).

Известные жители и уроженцы 
В этом селе родился и вырос наш современник, известный Казахстанский поэт, писатель, журналист, общественный деятель Алмас, Темирбай Кажыбайулы.

Примечания 

Населённые пункты Зерендинского района